La liste qui suit fait l’inventaire (non exhaustif) des personnalités inhumées au cimetière du Nord de Reims. Elle est établie par canton et par ordre alphabétique

Plan du cimetière du Nord de Reims

Canton 1 
Frère Arnould,
Émile Charbonneaux,
Firmin Alphonse Charbonneaux,
Georges Charbonneaux,
Octave Doyen,

Canton 2 
 Arthur Baligot de Beyne,
Jean-Baptiste Caqué,
Louis de Chevigné,
claude Goïot,
Jacques Tarbé de Saint-Hardouin,
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin Veuve Clicquot.

Canton 3 
Eugène Bourgouin,
Louis Émile Dérodé,
Nicolas Perseval,
Edmond Rogelet,
 Charles Rogelet
Félix Désiré Soullié,

Canton 4 
César Poulain,

Canton 5 
Jean Charles Loriquet,

Canton 6 
Émile Barau,
Alfred Thomas,

Canton 7 
Narcisse Brunette,
Étienne Alfred Luton,

Canton 8 
Pierre-Marie Buirette 
Jules Bienfait,
Léon Chavalliaud,
Eugène Courmeaux,
Pol Gosset (médecin), médecin
Hector Landouzy, médecin
Louis Landouzy, médecin neurologue

Canton 9 
 Prosper Tarbé,

Canton 10 
Jean-Baptiste Drouet d'Erlon

Canton 11 
Augustin de Saint-Marceaux,

Canton 12 
Henri Jadart,

Canton 13 
Hippolyte Bulteau, peintre verrier et sculpteur-marbrier,
Eugène Dupont,
Adrien Sénéchal

Canton 14

Canton 15 
Jean François Xavier Ferrand,
François Haussaire,

Canton 16 
Charles Desteuque,
L’abbé Miroy,

Canton 17 
Armand Guéry (),

Canton 18

Canton 19 
Frédéric Sauvignier,

Canton 20 
Albert Réville (homme politique),

Canton 21

Canton 22 
Marie-Clémence Fouriaux,
Camille Lenoir.

Canton 23

Canton 24

Canton 25 
Hugues Krafft,
Johann-Joseph Krug,

Canton 38 
Pierre Taittinger,

Canton à préciser 
Jules Alard,
Léon d'Anglemont de Tassigny,
Jean d'Aulan,
Serge Bazelaire
Jean Billard,
Jean René Isidore chabaud médecin,
Nicolas Henri Carteret notaire,
Joseph Bouvier (chirurgien),
Isabelle Charlier peintre,
Émile-Cazier
 Henri Censier ,
Simon Dauphinot
Charles Auguste Herbé peintre et historien de l'art français,
Edmond Herbé architecte,
Jean Falala,
Roger Jardelle,
François Maille,
Maurice Maillot,
Pierre Martin Coutier-Marion,
Édouard Mignot,
Nicolas Noël,
Léon Paindavoine,
Étienne Povillon-Piérard,
Jules Poullot,
Charles Roche,
Charles-Marie Simon médecin,
Jacques Simon (maître verrier), 
Edouard Thiérot architecte,
Léon Vernouillet,
Marie Claude Bernard Verrier militaire, maréchal de camp d'artillerie
Jules Warnier,
Edmond Wiet.

Articles connexes 

 Liste des cimetières de Reims

Notes et références

Références

Bibliographie 
Alphonse Rocha, Le cimetière du Nord – Deux siècles d’histoire rémoise, Reims, Éditions Guerlin

Lien externe 
https://reimscimetieredunord.fr/

Personnalité inhumée à Reims
Reims Nord